Risvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Risvattnet, Värmland, sjö i Eda kommun,  (24,3 ha)
Risvattnet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (26,5 ha)
Risvattnet (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (24,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn